Olle Andersson (1895–1974) – szwedzki tenisista ziemny
 Olle Andersson – szwedzki żużlowiec